Джерри Финн — американский музыкальный продюсер, получивший наибольшую известность благодаря работе с такими коллективами как blink-182, Morrissey, AFI, Bad Religion, Alkaline Trio, MxPx, Rancid, Green Day, Sum 41 и The Offspring.

После кровоизлияния в мозг в июле 2008 года, 9 августа Финна отключили от аппарата жизнеобеспечения, после чего он, не приходя больше в сознание, 21 августа 2008 года умер. Финн как раз заканчивал работу над новым альбомом Morrissey Years of Refusal, когда случился приступ.

Работа продюсером

1994 
 Green Day - Dookie (mixed)

1995 
 The Muffs - Blonder and Blonder (engineered and mixed)
 Pennywise - About Time
 Rancid - ...And Out Come the Wolves
 Jawbreaker - Dear You (mixed)
 Green Day - Insomniac (mixed)

1996 
 Fastball - Make Your Mama Proud
 The Daredevils - Hate You (сингл)

1997 
 Smoking Popes - Destination Failure
 Coward - Self-Titled

1998 
 Superdrag - Head Trip in Every Key
 Rancid - Life Won't Wait (mixed)
 The Vandals - Hitler Bad, Vandals Good (mixed)
 The Living End - The Living End (mixed)

1999 
 Blink-182 - Enema of the State
 Madness - Universal Madness (mixed)
 Fenix*TX - Fenix*TX

2000 
 Blink-182 - The Mark, Tom, and Travis Show (The Enema Strikes Back!)
 MxPx - The Ever Passing Moment
 The Marvelous 3 - ReadySexGo!

2001 
 Fenix*TX - Lechuza
 Sum 41 - All Killer No Filler
 Alkaline Trio - From Here to Infirmary (mixed)
 Blink-182 - Take Off Your Pants And Jacket
 Green Day - International Superhits! (сопродюсер)

2002 
 Bad Religion - The Process of Belief (mixed)
 Box Car Racer - Box Car Racer
 MxPx - Ten Years and Running
 Sparta - Wiretap Scars

2003 
 Vendetta Red - Between the Never and the Now
 AFI - Sing the Sorrow (сопродюсер and mixed)
 Alkaline Trio - Good Mourning (сопродюсер and mixed)
 Blink-182 - untitled

2004 
 Morrissey - You Are the Quarry
 Marjorie Fair - Self Help Serenade
 The Vandals - Hollywood Potato Chip (mixed)

2005 
 Eisley - Room Noises (mixed)
 The Offspring - Greatest Hits
 Alkaline Trio - Crimson
 Blink-182 - Greatest Hits

2006 
 AFI - Decemberunderground
 (+44) - When Your Heart Stops Beating (сопродюсер и mixed)

2007 
 Tiger Army - Music from Regions Beyond

2008 
 Morrissey - Greatest Hits

2009 
 Morrissey - Years of Refusal

Примечания 

Музыкальные продюсеры США
Умершие от внутримозгового кровоизлияния